Ронда (исп. Ronda) — многозначный термин.

 Ронда — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Ронда — река в России, протекает в Республике Карелия. 
 Ронда — средневековое мусульманское государство на юге современной Испании, существовавшее в 1039-1065 годах.